Мырзакулов — фамилия; имеет женскую форму Мырзакулова.
 Мырзакулов, Болтабай (род. 1928) — cтарший чабан колхоза имени Ворошилова Кировского района Фрунзенской области, Киргизская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Мырзакулов, Керимбай (1907—дата и место смерти неизвестны) — колхозник, звеньевой колхоза «Красная звезда», Герой Социалистического Труда.